Cass County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Cass County (Illinois)
Cass County (Indiana)
Cass County (Iowa)
Cass County (Michigan)
Cass County (Minnesota)
Cass County (Missouri)
Cass County (Nebraska)
Cass County (North Dakota)
Cass County (Texas)
Cass County (album Don Henley), muziekalbum van Don Henley verwijzend naar genoemd county